«Экимчан» — региональный аэропорт, расположен в 1 км северо-восточнее пгт. Экимчан.

История 
Аэропорт Экимчан действовал с 1937 года по 1991—1992 годы. Восстановлен в 2009 году.

Принимаемые типы ВС 
Ан-2, Ан-3, Ан-28, Ан-38, Л-410, Як-40, вертолёты всех типов.

Показатели деятельности

Примечания 

Аэропорты Амурской области
Селемджинский район